Végveresmarti Sámuel (1702–1747) református lelkész
 Végveresmarti Sámuel (1734–1807) református püspök